Roms skövling kan avse:

 Roms skövling (390 f.Kr.) – en armé av galliska kelter som brände och belägrade Rom
 Roms skövling (410) – intågande och plundring av visigoter
 Roms skövling (455) – av vandaler
 Roms skövling (546) – av ostrogoter, se Totila
 Roms skövling (846) – av saracener 
 Roms skövling (1084) – av normander under befäl av Robert Guiscard 
 Roms skövling (1527) –  Tysk-romerska rikets kejsar Karl V:s legoknektar skövlade, brände och plundrade Rom